Вадо Анчо има више значења:

 Вадо Анчо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вадо Анчо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вадо Анчо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вадо Анчо (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вадо Анчо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику